

Лівуд — місто, штат Канзас
 Лівуд — селище, штат Міссурі